В таблице собрана информация о памятниках Мелитополя. Памятники упорядочены по алфавиту (по фамилии персоналии, по первой букве или цифре значимой части названия). Памятники, о которых в Википедии существуют отдельные статьи, выделены жирным шрифтом.

В Мелитополе в пределах города, до начала декоммунизации, имелось 39 памятников.

Памятники историческим лицам и литературным героям

Бюсты

Памятники, посвящённые событиям Великой Отечественной войны

Другие памятники

Примечания

Ссылки 
  (Материалы Мелитопольской центральной городской библиотеки им. М. Ю. Лермонтова.)

Списки:Мелитополь
Мелитополь